ulica Elbląska w Braniewie
 ulica Elbląska w Gdańsku
Elbląska